Les épreuves de volley-ball des  Jeux des îles de l'océan Indien se déroulent du 7 au  au Palais des Sports de Roche Caïman, à Mahé (Seychelles).

Formule de la compétition

Tournoi masculin

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Phase finale

Tournoi féminin

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Phase finale

Médaillés

Notes et références

Liens externes 
 

2011
Jeux des îles de l'océan Indien 2011
Jeux des iles de l'ocean Indien 2011
Jeux des iles de l'ocean Indien